Weasel signifie belette en anglais.

 M29 Weasel : véhicule pour le transport sur la neige et la glace construit de 1943 à 1945
 Wild Weasel : avions américains spécialisés dans la suppression des défenses aériennes ennemies

Musique 
 Da Weasel : groupe de rap portugais fondé en 1993
 Screeching Weasel : groupe de punk rock formé en 1986 par Ben Weasel et John Jughead
 Weasel Walter, musicien américain né en 1972